Le district de Sissach est un des cinq districts du canton de Bâle-Campagne. Il compte  habitants pour une superficie de . Le chef-lieu est Sissach.

Communes 
Le district compte 29 communes :

Notes et références 

Sissach